Il doppio del torneo di tennis Barcelona Ladies Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Arantxa Sánchez Vicario che hanno battuto in finale Nathalie Tauziat e Judith Wiesner 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Arantxa Sánchez Vicario (campionesse)
 Nathalie Tauziat /  Judith Wiesner (finale)
 Rachel McQuillan /  Catherine Tanvier (semifinali)
 Bettina Fulco /  Patricia Tarabini (quarti di finale)

 Alexia Dechaume-Balleret /  Wiltrud Probst (quarti di finale)
 Isabelle Demongeot /  Conchita Martínez (semifinali)
 Carin Bakkum /  Nicole Krijger-Jagerman (quarti di finale)
 Silvia Farina Elia /  Sandra Wasserman (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Barcelona Ladies Open 1991